Cireșu oder Cireșul ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cireșu (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Cireșu (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila
 Cireșu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Cireșu (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Cireșu (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Cireșu (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 Cireșu Mic, Dorf im Kreis Timiș
 Cireșul, Dorf im Kreis Vâlcea